Фридрих IV, прозвища — Миролюбивый, Простой, Покладистый, Младший (, der Einfältige, der Jüngere; до 30 ноября 1384 — ) — ландграф Тюрингии с 1406 года из династии Веттинов. Также владел частью маркграфства Мейсенского.

Биография 
Фридрих был сыном Балтасара Тюрингского и его первой жены Маргариты Нюрнбергской.

В 1407 году женился на Анне (ум. 1431), дочери графа Гюнтера XXX Шварцбург-Бланкенбургского. Детей не было.

Ландграф Фридрих был слабым правителем и находился под влиянием жены и её родственников. Тратил огромные средства на содержание своего двора, из-за чего раздавал титулы, распродавал и закладывал земельные владения.

В 1436 году распорядился изгнать из Тюрингии евреев.

После смерти бездетного Фридриха ландграфство Тюрингия досталось его племянникам — Фридриху и Вильгельму. Ещё раньше они завладели его мейсенскими землями, выкупив их за 15 тысяч гульденов.

Примечания

Литература 
 Friedrich (IV.), der Einfältige oder Friedfertige, Landgraf von Thüringen. Heinrich Theodor Flathe.
 Friedrich der Friedfertige, Landgraf von Thüringen (1384—1440). Brigitte Streich.

Ссылки 
 auf www.genealogie-mittelalter.de

Маркграфы Мейсена
Ландграфы Тюрингии
Веттины